Немирович-Данченко Василь Іванович — російський письменник, мандрівник, журналіст, брат Володимира Івановича Немировича-Данченка.
 Немирович-Данченко Володимир Іванович — російський театральний діяч, режисер, драматург і театральний критик, народний артист СРСР.
 Немирович-Данченко Варвара Іванівна — актриса театру «Соловцов», сестра Володимира і Василя Немировичів-Данченків.
 Немирович-Данченко Гнат Микитович (1685/1693 — 1748), шептаківський сотник (1727—1728, наказовий), син значкового товариша.

Див. також 
 Немировичі-Данченки
 Немирович
 Данченко
українські прізвища